Universidade Federal do Recôncavo da Bahia ili jednostavno UFRB je najstarije sveučilište u Cruz das Almas, Bahia, Brazil.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Brazilska sveučilišta